Tenisový turnaj WTA Toray Pan Pacific Open 2008 se konal ve dnech 15. - 21. září v Tokiu v hale na kurtech s položeným kobercem. Odměny činily 1,340,000 dolarů.

Dvouhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Počáteční fáze

Čtyřhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Reference 
 Pavouk pro dvouhru a čtyřhru

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránka turnaje

Pan Pacific Open
WTA Tour 2008
Tenis v Japonsku v roce 2008